

Patronyme

 Jacques Dubessy (1928-2012), journaliste et écrivain français ;
 Jean Baptiste Dubessy (1770-1838), colonel français de la Révolution et de l’Empire.

Homonymie de patronyme